Ente peut désigner: 

 Prunier d'Ente, variété de prunier; 
 ENTE : École nationale des techniciens de l'équipement;
 Pièces formant enture.

En ancien français, une ente désignait une greffe, un arbre nouvellement greffé (le verbe correspondant est enter).

Patronyme 

 Jacqueline Enté, mieux connue en tant que Line Renaud (1928-), chanteuse et actrice française ;
  (née en 1988), judokate néerlandaise

Notes et références